Cerco de Ragusa (866–868)
Cerco de Ragusa (1814)
Cerco de Dubrovnik (1991–1992)

Desambiguações de guerras e batalhas